Будаева — фамилия. Женская форма фамилии Будаев.

 Будаева, Виталия Сергеевна (укр. Віталія Сергіївна Будаєва; 1998, Севастополь) — украинская футболистка, защитник сборных Украины до 17 и до 19 лет.
 Будаева, Эржена Хышиктуевна (1962—2013) — российский общественный деятель.